Cruceni (< ) se poate referi la:
 :
 Cruceni (Temeskeresztes), Arad
 Cruceni (Torontálkeresztes, Keresztes, Kreuzstätten), Timiș
 Calea ferată Timișoara–Cruceni

Vezi și 
 Cruceanu
 Crucea (dezambiguizare)
 Cruce

Toponime românești